Partido Convergencia steht für:

 Partido Convergencia (Costa Rica), eine costa-ricanische Partei
 Partido Convergencia (Guatemala), eine guatemaltekische Partei
 Partido Convergencia (Uruguay), eine uruguayische Partei
 Alternativbezeichnung für Convergencia, eine mexikanische Partei